Fahma steht für:
 Fahma (Westjordanland), eine Stadt im Gouvernement Dschenin im Westjordanland
 die Fahrzeugmanagement Region Frankfurt RheinMain GmbH, eine Tochtergesellschaft des Rhein-Main-Verkehrsverbunds

Fahma ist der Name folgender Personen:
 Abdullah Al-Fahma (* 1958), Mitglied in der Madschlis al-Umma (Kuwait)